Tsinga ou Singa, un village indonésien de Nouvelle-Guinée occidentale, dans le kabupaten de Mimika, connu comme une halte pour l'ascension du Puncak Jaya
 Tsinga, une population du Cameroun, vivant dans le sud de la région du Centre
 Tsinga, un quartier de Yaoundé au Cameroun
Tsinga, une localité dans l’arrondissement de Mbangassina dans le département du Mbam-et-Kim, région du Centre, au Cameroun
Tsinga, une localité de l’arrondissement de Nkolafamba dans le département de la Mefou-et-Afamba, région du Centre, au Cameroun
 Tsinga, en tuki, une langue bantoue, désigne une sorte de larve que l’on trouve dans du bois pourri ou dans certaines plantes telle que la canne à sucre.

Homonymie de toponyme